Андрей Рубин: Рубин, Андрей Борисович (род. 1937) — российский биофизик, член-корреспондент РАН.
 Рубин, Андрей Владимирович (1978—2022) — латвийский футболист.